Tauron Basket Liga – dawna nazwa rozgrywek Polskiej Ligi Koszykówki
 Torell Basket Liga – dawna nazwa rozrywek Polskiej Ligi Koszykówki Kobiet
 Türkiye Basketbol Ligi – turecka liga koszykówki mężczyzn